Blackwood hace referencia a:

 Blackwood (Australia)
 Blackwood (Carolina del Norte), Estados Unidos
 Blackwood (Cheshire), Inglaterra
 Blackwood (Gales)
 Blackwood (Irlanda)
 Blackwood (North Lanarkshire), Escocia
 Blackwood (Nueva Jersey), Estados Unidos
 Blackwood (South Lanarkshire), Escocia
 Blackwood (película)
 Convención Blackwood